Osoby o tym nazwisku:
 Angelo Mascheroni – rzymskokatolicki duchowny
 Ernesto Mascheroni – urugwajski piłkarz
 Lorenzo Mascheroni – włoski matematyk

Inne:
 (27922) Mascheroni – planetoida z pasa głównego asteroid